Anglické commit má několik významů:

 COMMIT – příkaz databázového jazyka SQL, který ukončuje databázovou transakci a zviditelní ji ostatním procesům a uživatelům
 Commit (verzování) – potvrzení editačních změn, vytvoření a zařazení této nové položky do historie dokumentu, její sdílení s kolegy.

Související články 
 psaní na stroji
 vývojové prostředí

Externí odkazy